Dominik Simon (né le  à Prague en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Dominik Simon commence le hockey au HC Sparta Prague, il traverse les niveaux juniors avec cette équipe et pendant la saison 2012-2013, il atteint l'équipe première mais est prêté une partie de la saison au HC Litoměřice dans la 1.liga. En 2013, il est repêché par l' Océanic de Rimouski lors du repêchage d'importation de la Ligue canadienne de hockey, cependant il ne s'y rendra pas et continue une saison supplémentaire avec le HC Sparta Prague. 

En mai 2014, il signe au HC Plzeň chez lequel il réalise une saison 2014-2015 exceptionnelle. Simon est alors sélectionné à la  position au total par les Penguins de Pittsburgh lors du repêchage d'entrée de 2015. L'équipe lui signe un contrat d'entrée de trois ans le .

Simon commence à jouer dès la saison 2015-2016 pour le club affilié Penguins de Wilkes-Barre/Scranton en LAH. Il joue son premier match de LNH le  lors duquel il obtient sa première assistance dans une victoire 5-3 contre les Rangers de New-York. Au bout de trois matchs, il sera réassigné en LAH. Il est rappelé à nouveau le , à la place du joueur Greg McKegg. Il marque son premier but le , contre les Rangers de New-York. Simon se blesse contre les Flyers de Philadelphie le , ce qui le sort de l'effectif jusqu'au . Il fait ses débuts en série éliminatoire de LNH le , où il marque son premier point dans une victoire 5-0 contre les Flyers.

International 
Au niveau international, il représente la République tchèque dès le niveau junior. En 2015, il est sélectionné pour la première fois pour le championnat du monde sénior.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010 ||HC Sparta Prague U16 ||Rép. tch. U16 ||33 ||25 ||22 ||47 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC Sparta Prague U18 ||Rép. tch. U18 ||4 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||HC Sparta Prague U18 ||Rép. tch. U18 ||38 ||24 ||16 ||40 ||10 ||5 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2011-2012 ||HC Sparta Prague U18 ||Rép. tch. U18 ||14 ||17 ||13 ||30 ||12 ||7 ||3 ||5 ||8 ||4
|-
|2011-2012 ||HC Sparta Prague U20 ||Rép. tch. U20 ||34 ||11 ||10 ||21 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||HC Sparta Prague U20 ||Rép. tch. U20 ||11 ||9 ||8 ||17 ||2 ||7 ||7 ||0 ||7 ||2
|-
|2012-2013|| HC Sparta Prague ||Extraliga ||18 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || HC Litoměřice ||1.liga ||25 ||9 ||10 ||19 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 ||HC Sparta Prague ||Extraliga ||46 ||7 ||4 ||11 ||4 ||10 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2013-2014 || HC Litoměřice ||1.liga ||3 ||0 ||1 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 ||HC Plzeň ||Extraliga || 52|| 18|| 12|| 30|| 20|| 4|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
|2015-2016 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH|| 68 || 25 || 23 || 48 || 36 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
| 2015-2016 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 70 || 15 || 31 || 46 || 18 || 5 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
|2016-2017 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 21 || 4 || 13 || 17 || 14 || 0 || 0 || 0 || 0 ||0
|-
|2017-2018 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 33 || 4 || 8|| 12 || 16 || 8||0||3||3||4
|-
|2018-2019 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 71 || 8 || 20 || 28 || 18 || 4||0||1||1||0
|-
| 2019-2020 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 64 || 7 || 15 || 22 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Flames de Calgary || LNH || 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Heat de Stockton || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2 | 2021-2022 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 55 || 3 || 6 || 9 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| Ducks d'Anaheim || LNH || 17 || 0 || 4 || 4 || 6 || - || - || - || - || -

| 256 || 22 || 55 || 77 || 80 || 12 || 0 || 4 || 4 || 4

International 

| 2011 || aling=left|Coupe des nations - 18 ans || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || -2|| align=left| place
|-
| 2012 || aling=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 4 || 4 || 8 || 4 || +2|| align=left| place
|-
| 2014 || align=left|Championnat du monde junior || 5 || 2 || 2 || 4 || 2 || 0|| align=left| place
|-
| 2015 || align=left|Championnat du monde || 10 || 1 || 5 || 6 || 2 || +5|| align=left| place
|-
| 2019 || align=left| Championnat du monde || 10 || 4 || 8|| 12 || 2 || +10|| align=left| place

Références 

Naissance en août 1994
Naissance à Prague
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Plzeň
Choix de repêchage du Lokomotiv Iaroslavl
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Ducks d'Anaheim